Богаты́рская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Богатырская улица — улица в Калининграде.
 Богатырская улица — улица в посёлке Красная Горка Кировского района Казани.
 Богатырская улица — улица в Краснодаре.
 Богатырская улица — улица в Липецке.
 3-я Богатырская улица — улица в Москве.
 Богатырская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Богатырская улица — улица в городе Самаре.
 Богатырская улица — улица в городе Уфе.

Украина 
 Богатырская улица — улица в Донецке.
 Богатырская улица — улица в Киеве.
 Богатырская улица — улица в Ужгороде.

См. также 
 2-й Богатырский переулок
 Краснобогатырская улица
 Богатырский мост
 Богатырский проспект